Bekkum ist der Familienname folgender Personen:

 Dick van Bekkum (1925–2015), niederländischer Radiologe
 Wilhelm van Bekkum (1910–1998), niederländischer Ordensgeistlicher; Bischof von Ruteng